Hjorten kan avse:

 Hjorten (fartyg) – ett svenskt mindre örlogsskepp
 Hjorten (byggnad) – ett jugendhus i Åbo, 
 Hjorten, Skellefteå – ett kvarter i Skellefteå
 Hiorten – en postjakt

Sjöar
 Hjorten (Gladhammars socken, Småland) – en sjö i Småland,  (3,86 km²)
 Hjorten (Hjorteds socken, Småland) – en sjö i Småland,  (2,19 km²)
 Hjorten (Rumskulla socken, Småland) – en sjö i Småland,  (1,03 km²)
 Hjorten (Södra Vi socken, Småland) – en sjö i Småland,  (14,6 ha)

Se även
Carl Pontus Hjorthén (1970–), en svensk filmregissör och skådespelare
 Hjort
Hjortesjön
Hjortsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn